Velkos ist der Familienname folgender Personen:

 Theodoros Velkos (* 1976), griechischer Badmintonspieler
 Vasilios Velkos (* um 1975), griechischer Badmintonspieler